L'expression ligne médiane peut désigner :
 en anatomie, la ligne médiane est la limite entre la partie gauche et la partie droite, intersection de la surface avec le plan de symétrie approximative ;
 en typographie, ligne médiane, une ligne passant par le milieu de la ligne de caractères.